O 9º Batalhão de Suprimento (9º B Sup) é uma Unidade operacional subordinada à 9ª Região Militar e responsável pelo apoio logístico de suprimento ao Comando Militar do Oeste, abrangendo os Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Município de Aragarças - Goiás.

Sediado na cidade de Campo Grande, o 9º Batalhão de Suprimento - "Batalhão Guia Lopes" - foi criado em 1989. A sua organização teve a finalidade de racionalizar estruturas e otimizar o apoio das diferentes classes de suprimento.

Batalhões do Exército Brasileiro
Organizações de Campo Grande (Mato Grosso do Sul)